De Primera División 2006/07 was het 76e voetbalkampioenschap in Spanje. Real Madrid werd kampioen met evenveel punten en een minder doelsaldo dan concurrent FC Barcelona. Dankzij de onderlinge duels tegen de nummer twee werd Madrid kampioen.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A zijn Recreativo Huelva, Gimnàstic de Tarragona en Levante.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Records
Meeste overwinningen - Real Madrid (23x)
Minste overwinningen - Gimnàstic (7x)
Meeste gelijke spelen - Betis (16x)
Minste gelijke spelen - Valencia (6x)
Meeste nederlagen - Gimnàstic (24x)
Minste nederlagen - Barcelona (6x)
Meeste doelpunten - Barcelona (78x)
Minste doelpunten - Deportivo La Coruña en Real Sociedad (32x)
Meeste tegendoelpunten - Gimnàstic (69x)
Minste tegendoelpunten - Barcelona en Getafe (33x)

Zie ook
Copa del Rey 2006/07

Primera División
Competitievoetbal 2006/07